

Codici 
 HOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Houelsay (Laos)
 hoe – codice ISO 639-3 della lingua horom

Gastronomia 
 Hoe – famiglia di piatti coreani a base di pesce crudo

Italia 
 Hoè  – frazione di Santa Maria Hoè in provincia di Lecco